Hemilaophonte är ett släkte av kräftdjur. Hemilaophonte ingår i familjen Laophontidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Hemilaophonte